

Heslley Couto 

Heslley Jader Couto Ferreira, mais conhecido como Heslley Couto (Formosa, 6 de Julho de 1983), é um ex futebolista brasileiro, que atuava como zagueiro e atualmente é advogado pela Seccional Paraná.

Heslley Couto iniciou sua carreira nas categorias de base do Ituano FC, Campinas FC e Portuguesa de Desportos. Em sua carreira profissional atuou na Portuguesa de Desportos, Estrela do Norte e Inter de Limeira. Em 2007, ao ser transferido para o futebol europeu, teve como primeiro clube o Sport Clube Freamunde, de Portugal, onde atuou durante a temporada 07/08 da Liga Vitalis. Na temporada 08/09 jogou Portimonense Sporting Clube (clube algarvio que disputa a primeira divisão portuguesa, Liga Zon Sagres). Assinou contrato com Grupo Desportivo de Chaves, válido pela temporada de 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012, onde foi finalista da Taça de Portugal 2010, vencida pelo Futebol Clube do Porto. Também passou pelo Futebol Asiático e pela América Central.

Ao encerrar a carreira, se dedicou aos estudos de Direito, tornando-se advogado pela OAB PR 93322. Além de outros, atua no ramo do Direito Desportivo.

Ligações externas
 
 
Confedera%C3%A7%C3%A3o_Asi%C3%A1tica_de_Futebol

Nascidos em 1983
Naturais de Formosa (Goiás)
Futebolistas de Goiás
Futebolistas da Associação Portuguesa de Desportos
Futebolistas da Associação Atlética Internacional (Limeira)
Futebolistas do Estrela do Norte Futebol Clube
Futebolistas do Sport Clube Freamunde
Futebolistas do Portimonense Sporting Clube
Futebolistas do Grupo Desportivo de Chaves